Conus gracilis G. B. Sowerby III, 1875 een synoniem van Conus hopwoodi Tomlin, 1937
 Conus gracilis Wood, 1828 een synoniem van  Conus timorensis Hwass in Bruguière, 1792
 Conus gracilis G. B. Sowerby I, 1823 een synoniem van  Conus australis Holten, 1802